

Села:
 Комарівка — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Комарівка — Вінницька область, Теплицький район
 Комарівка — Житомирська область, Житомирський район
 Комарівка — Київська область, Бучанський район
 Комарівка — Львівська область, Золочівський район
 Комарівка — Одеська область, Подільський район
 Комарівка — Одеська область, Любашівський район
 Комарівка — Полтавська область, Кобеляцький район
 Комарівка — Рівненська область, Дубенський район
 Комарівка — Рівненська область, Рівненський район
 Комарівка — Сумська область, Глухівський район
 Комарівка — Сумська область, Охтирський район
 Комарівка — Тернопільська область, Тернопільський район
 Комарівка — Тернопільська область, Кременецький район
 Комарівка — Тернопільська область, Чортківський район
 Комарівка — Харківська область, Ізюмський район
 Комарівка — Харківська область, Краснокутський район
 Комарівка — Хмельницька область, Славутський район
 Комарівка — Черкаська область, Золотоніський район
 Комарівка — Черкаська область, Звенигородський район
 Комарівка — Чернігівська область, Борзнянський район
 Комарівка — Чернігівська область, Ічнянський район
 Комарівка — Чернігівська область, Менський район
 Комарівка — Чернігівська область, Ріпкинський район

Села, що зникли:
 Комарівка — Київська область, Переяслав-Хмельницький район

Залізниця:
 Комарівка — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці

Села:
 Комарівка — Берестейська область, Берестейський район
 Комарівка () — Мінська область, Логойський район

Див. також 
 Коморувко